XXI Чемпионат России по футзалу (AMF) прошёл с 15 ноября 2012 года по 25 марта 2013 года.
В чемпионате участвовало шесть клубов, турнир прошел в два круга.

Итоги чемпионата России по футзалу 2012/2013

См. также 
 Чемпионат России по футзалу
 Кубок России по футзалу

Ссылки 
 Итоги турнира на сайте команды "Спартак" (Москва, футзал)

Чемпионаты России по футболу в залах